Nina Versyp est une auteure-compositrice-interprète et musicienne française, née à la fin de l'année 1999.

Après des années de pratique du chant en privé, elle est révélée au publique lorsqu'elle remporte le concours Radio France "Chantez 20 ans en 21".

Cet évènement est un tremplin pour elle. Elle donne son premier grand concert sur la scène du studio 104 de Radio France. Elle s'engage ensuite dans la production de plusieurs singles et donne régulièrement des concerts.

Biographie 
En 2007 elle s'expatrie avec ses parents en Chine, à Shenzhen, où elle est scolarisée dans une école américaine, elle y apprendra à parler anglais couramment.

En 2008 elle part avec ses parents à Washington DC. Elle y renforce l'utilisation de la langue anglaise et prend ses premiers cours de guitare à l'âge de 8 ans. Encore jeune et un peu dissipée, elle se concentre difficilement sur la guitare, son professeur l'initie alors au chant pendant que son frère pratique la guitare.

En 2010/2011 elle séjourne à Bristol (UK) et se frotte à la pratique de la langue anglaise par les anglais.

De 2012 à 2017 elle vit à Lyon où elle continue la pratique du chant et de la guitare et fait ses études secondaires à la Cité Scolaire Internationale.

De 2017 à 2020 elle passe un Bachelor en management à l'Université de Manchester (UK). Ce sera l'occasion de produire quelques concerts amateurs dans des pubs.

En 2020, le la pandémie de COVID perturbe son cursus scolaire et elle décide de suivre le Cours Florent Musique. Cette même année elle écrira la chanson Avoir 20 ans en 21 qui lui apporte la victoire au concours Radio France du même nom. Cet évènement est un tremplin pour elle. Elle donne son premier grand concert sur la scène du studio 104 de Radio France. Radio France publie également un interview qui lui donne de la visibilité.

Discographie

Singles 
Blinds (2021)

Insane (2022)

Angel shot (2022)

Can't you see (2022)

Mechanic (2023)

Clips vidéo 
Insane (2022)

Angel shot (2022)

Live 
Insane (2022-Paris Hyper Week-end festival Radio France)

Body back (2022-Firgun Live@Chateau Paley)

Concerts

Scène 
Concert Radio France nouvelle scène (2021)

La scène musicale (2023) première partie d'Angèle

Hyper Weekend Festival Radio France (2023)

Café de la Danse (2023 Première partie Krill)

Et plusieurs petites salles (Comedy club, La marbrerie, Les étoiles, Sofarsounds, Popup Paris...)

Télévision 
Quotidien (2021-dans les cœurs de Tim Dup)

Radio 
Invitée à l'émission Coté Club de Radio France présentée par Laurent Goumarre le 22 juin 2021

Diffusion du titre Insane sur FIP Nouveautés (2023)

Distinctions 

Lauréate du concours Radio France, chantez 20 ans en 21, sur plus de 600 inscrits.

Clip Angel Shot sélectionné dans les 10 coups de cœur de LA FACE B. Sélection top 100 Ricard Live.

Reprise en anglais de -Jusqu'à mon dernier souffle- (Terrenoire) : premier des 10 coups de cœur Mauvaisegraine_Mag.

Notes et références